Michelmore ist der Familienname folgender Personen:

 Cliff Michelmore (1919–2016), britischer Fernseh- und Radiomoderator
 Guy Michelmore (* 1957), britischer Film- und Fernsehkomponist und Fernsehnachrichtenmoderator